Karang Jaya (Prabumulih Timur), een plaats in Indonesië
Karang Jaya (Belitang II), een plaats in Indonesië
Karang Jaya (Selupu Rejang), een plaats in Indonesië
Karang Jaya (Merbau Mataram), een plaats in Indonesië
Karang Jaya (Teras Terunjam), een plaats in Indonesië
Karang Jaya (Karang Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing